Красницкий — фамилия и топоним.

Красницкие — польский шляхецкий род.

Фамилия

Топонимы 
 Красницкий — посёлок, Зеленодольский район, Татарстан, Россия
 Красницкий — микрорайон посёлка Бегичевский в Богородицком районе Тульской области
 Красницкий повят — административно-территориальная единица (район), входящая в Люблинское воеводство Польши.